Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie SOKO Köln, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 21 Staffeln mit 413 Episoden und zwei Specials sowie das SOKO-Crossover SOKO – Der Prozess.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

SOKO – Der Prozess 
Im Rahmen des fünfteiligen Specials aller deutschen SOKO-Serien war der Handlungsort für den zweiten Teil das Revier der Kölner Ermittler.

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Staffel 18

Staffel 19

Staffel 20

Staffel 21

Specials

Weblinks 
 

Sokokolnepisoden